Charters ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Charters (* 1943), US-amerikanischer Esperantist
 Harvey Charters (1912–1995), kanadischer Kanute
 Samuel Charters (1929–2015), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Blues-Forscher
 Spencer Charters (1875–1943), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler